BEA — аббревиатура, может означать:
 Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile — французская организация, ответственная за расследование происшествий в сфере авиации.
  — бывшая британская авиакомпания.
 Bank of East Asia — гонконгский банк.

См. также 
 BEA Systems — баышая американская компания-разработчик программного обеспечения.